L'Open de Greenwich 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 9 au 14 janvier 2007 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Natalie Grinham remporte son  match consécutif en s'imposant en finale face à Natalie Grainger.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2007
Squash en 2007